Boufflers-Rouverel ist der Familienname folgender Personen:

 Édouard de Boufflers-Rouverel (1722–1764), französischer Adliger und Militär
 Louis Édouard de Boufflers-Rouverel (1746–1795), französischer Adliger und Militär